As lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 foram realizadas em Londres, no Reino Unido, com nove eventos disputados, todos masculinos. Quatro eventos eram de luta greco-romana e as outras cinco de luta livre.

A luta greco-romana voltou ao programa olímpico após a sua primeira participação em Atenas 1896. Na luta livre os eventos foram reduzidos de sete para cinco com relação aos Jogos de Saint Louis em 1904.


Eventos da luta
Masculino:
Luta greco-romana: 66,6 kg | 73 kg | 93 kg | acima de 93 kg
Luta livre: 54 kg | 60,3 kg | 66,6 kg | 73 kg | acima de 73 kg

Luta greco-romana

Luta greco-romana - 66,6 kg

Primeira fase:

Disputa pelo bronze:

Luta greco-romana - 73 kg

Primeira fase:

Disputa pelo bronze:
O dinamarquês Jósepsson quebrou o braço durante a semifinal e não disputou o terceiro lugar. Andersen recebeu a medalha de bronze ao vencer por w.o.

Luta greco-romana - 93 kg

Primeira fase:

Disputa pelo bronze:

Luta greco-romana - acima de 93 kg

Quartas de final:

Luta Livre

Luta livre - 54 kg

Disputa pelo bronze:

Luta livre - 60,3 kg

Disputa pelo bronze:

Luta livre - 66,6 kg

Disputa pelo bronze:

Luta livre - 73 kg

Disputa pelo bronze:
O sueco Carl Andersson não apareceu para a disputa do bronze e o britânico Frederick Beck ficou com a medalha.

Luta livre - acima de 73 kg

Disputa pelo bronze:

Quadro de medalhas da luta

Jogos Olímpicos de Verão de 1908
Lutas nos Jogos Olímpicos